Longba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longba (socken i Kina), Chongqing, 
 Longba Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar